Callum Wilson, né le  à Coventry, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant à Newcastle United.

Biographie

En club 

Bournemouth annonce le 6 juillet 2018 la prolongation du contrat de Callum Wilson, désormais engagé avec les Cherries jusqu'en 2022.

Le , Wilson s'engage pour quatre saisons avec Newcastle United.

En sélection nationale 
Le , Wilson est convoqué pour la première fois en équipe d'Angleterre par Gareth Southgate. Une semaine plus tard, il honore sa première sélection avec la sélection anglaise en étant titularisé lors d'un match amical contre les États-Unis. Il inscrit par la même occasion son premier but international, l'Angleterre remportant le match 3-0.

Le , il est sélectionné par Gareth Southgate pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

Palmarès

En club 
  AFC Bournemouth
 Champion d'Angleterre de deuxième division en 2015.

Distinction personnelle 
 Membre de l'équipe-type de troisième division anglaise en 2014.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international anglais
Joueur du Coventry City FC
Joueur du Kettering Town FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur du Newcastle United FC
Naissance en février 1992
Naissance à Coventry